Mistrzostwa Polski w Szachach 1995 – turnieje szachowe, rozegrane w 1995 r. w Warszawie (zarówno mężczyźni, jak i kobiety), mające na celu wyłonienie 52. mistrza Polski mężczyzn oraz 47. mistrzynię Polski kobiet. Oba turnieje rozegrano systemem kołowym z udziałem 17 zawodników i 14 zawodniczek. 

Złote medale zdobyli: Aleksander Wojtkiewicz (2. raz w karierze)i Monika Bobrowska (1. raz w karierze).

Wyniki 52. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Warszawa, 11 – 26 lutego 1995

Wyniki 47. Mistrzostw Polski Kobiet 
Warszawa, 20 marca – 1 kwietnia 1995

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Bibliografia 
 
 POL-ch 52nd, Warsaw 1995 
 POL-ch (Women), Warsaw 1995 
 ChessBase Megabase 2010

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
1995 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Warszawie